Newsha est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
, hydrologue américano-iranienne
Newsha Tavakolian (née en 1981), photojournaliste iranienne

Homonymie de prénom